Foram criados três títulos independentes de Duque de Abrantes, dos quais só o primeiro a seguir indicado foi reconhecido em Portugal:
 Título de cortesia concedido pelo Rei de Portugal, D. José I às 3ª e 4ª Marquesas de Abrantes, respectivamente D. Ana Maria de Lorena e D. Maria Margarida de Lorena;
 Título concedido pelo Rei Filipe IV de Espanha a D. Afonso de Lencastre, em 1642;
 Título concedido pelo Imperador Napoleão Bonaparte ao General Andoche Junot. A sua mulher, Laure Permont, usou o título Duquesa de Abrantes como pseudónimo literário.

Ver também
Marquês de Abrantes